«Запорожец» — канонерская лодка Черноморского флота.

Строительство 
Канонерская лодка «Запорожец» заложена на верфях Николаевского адмиралтейства 9 мая 1886 года. Спущена на воду 23 мая 1887 года.

Служба 
«Запорожец» служил на Чёрном и Средиземном морях.

В августе 1891 года на корабле некоторое время работали известные биологи Даниил Заболотный и Николай Зелинский, изучавшие возникновение в водной среде сероводорода.

В 1897—1898 годах корабль в составе эскадры контр-адмирала П. П. Андреева участвовал в международной миротворческой операции на Крите. Во время обострения Критского кризиса и начавшейся резни христиан на Крите 24—25 января 1897 года «Запорожец» участвовал совместно с рядом кораблей других Великих держав в спасении греческого населения с Крита, доставив на своём борту в материковую Грецию около 1 500 мирных жителей (совместно с броненосцем «Император Николай I»).

В 1900 году канонерка прошла капитальный ремонт и с 1901 года использовалась качестве учебного судна.

В ноябре 1911 года продана частному владельцу и исключена из списков флота.

Служила под греческим торговым флагом в качестве каботажного судна.

В годы Первой мировой войны находилась в России, а в 1920 году продана турецкой фирме. Носила названия «Ст. Николас» и «Рихдале». 

Была активна до 1924 года, затем сдана на слом.

Командиры 
 1887-1891 — Невражин А. В.
 1891-1892 — Пуцило
 1892-? — Падалка
 1902—1903 — Мореншильд В. А.
 ?-? — Данилевский М. А.
 1909-? — Лукин В. М.
 1910-1911 — Кузнецов И. С.
 1911-? — Остроградский М. М. (в 1904-1905г — ст.офицер)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Канонерские лодки Черноморского флота Российской империи
Суда по алфавиту